żyto (Secale L.) – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowate.
Osoby o nazwisku Żyto:
 Albin Żyto (ur. 1924) – generał brygady Ludowego Wojska Polskiego